William George Armstrong (1810–1900) – angielski inżynier, przemysłowiec i wynalazca, pierwszy baron Armstrong 
 William Lester Armstrong (1937–2016) – amerykański polityk